Csehország mint független ország 1994-ben vett részt először az olimpiai játékokon, azóta valamennyi nyári és téli olimpián szerepelt. Csehszlovákia 1993-as felbomlása előtt a cseh sportolók csehszlovák színekben indultak 1920 és 1992 között, valamint a mai Csehország nyugati része, történelmi nevén Cseh Királyság, 1900 és 1912 között önálló csapattal képviseltette magát a játékokon.

A cseh sportolók eddig 68 érmet szereztek az olimpiákon, a nyári sportágak közül a legeredményesebbek a kajak-kenuban, az atlétikában és a sportlövészetben, a téli sportágak közül pedig a sífutásban.

A Cseh Olimpiai Bizottság 1899-ben alakult meg, de a NOB csak 1993-ban ismerte el, a bizottság jelenlegi elnöke Milan Jirasek.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 A Cseh Királyság az olimpiai játékokon
 Csehszlovákia az olimpiai játékokon

 
Nemzetek az olimpiai játékokon